Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 21-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Eric Heiden nyerte meg. Heiden a másik négy gyorskorcsolya számot is megnyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források 

F01500